Reundorf ist der Ortsname von

 Reundorf (Frensdorf), Ortsteil der Gemeinde Frensdorf, Landkreis Bamberg, Bayern
 Reundorf (Lichtenfels), Ortsteil der Stadt Lichtenfels, Landkreis Lichtenfels, Bayern